Планиница је насеље у Србији у општини Димитровград у Пиротском округу. Према попису из 2011. било је 2 становника.

Овде се налази Манастир Планиница (Св. Никола).

Демографија 
У насељу Планиница живе 2 пунолетна мушкарца, а просечна старост становништва износи 70,0 година.

Референце

Спољашње везе 

 Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija Plus
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Димитровграду
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији